Tarkwiniusze – patrycjuszowski ród rzymski przybyły z etruskiego miasta Tarquinii, którego trzej członkowie zostali ostatnimi królami Rzymu.

Bibliografia 
 

Drzewa genealogiczne rodów rzymskich